Television Rwandese ist eine Rundfunkanstalt in Ruanda, die  mehr als 30 % der Bevölkerung Rwandas erreicht.
Nur die Bevölkerung in den großen Städten hat die Möglichkeiten fernzusehen. Auf dem Land können nur die Leute, die Solarstrom haben, fernsehen, da es auf dem Land an Strom mangelt.

Rundfunkveranstalter
Fernsehsender (Ruanda)
Französischsprachiger Fernsehsender